Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1978.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 16. bis 22. Mai 1978, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 32. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1978)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1978